Claude Geoffroy se poate referi la unul din următorii:

 Claude Joseph Geoffroy (1685–1752), farmacist, medic, chimist și botanist francez; fratele mai mic al lui Étienne François Geoffroy 
 Claude François Geoffroy „cel Tânăr” (1729–1753), chimist francez, descoperitor al elementului chimic bismut, fiul lui Claude Joseph Geoffroy